Oreohelix yavapai är en snäckart som beskrevs av Henry Augustus Pilsbry 1905. Oreohelix yavapai ingår i släktet Oreohelix och familjen Oreohelicidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Landlungsnäckor
yavapai